Lipnica puede referirse a:

 Lipnica, condado de Środa Śląska en el voivodato de Baja Silesia, suroeste de Polonia.
 Lipnica, condado de Wołów en el voivodato de Baja Silesia, suroeste de Polonia.
 Lipnica, Voivodato de Cuyavia y Pomerania, centro-norte de Polonia.
 Lipnica, Voivodato de Lublin, este de Polonia.
 Lipnica, Voivodato de Łódź, Polonia central.
 Lipnica, voivodato de Świętokrzyskie, centro-sur de Polonia.
 Lipnica, Voivodato de Subcarpacia, sureste de Polonia.
 Lipnica, condado de Słupca en el voivodato de Gran Polonia, centro-oeste de Polonia.
 Lipnica, condado de Szamotuły en el voivodato de Gran Polonia, centro-oeste de Polonia.
 Lipnica, Voivodato de Pomerania Occidental, noroeste de Polonia.
 Lipnica, Radovljica, un pueblo cerca de Radovljica, Eslovenia.
 Lipnica (Kakanj), un pueblo en el municipio de Kakanj, Bosnia y Herzegovina.
 Lipnica, Tuzla, un pueblo en el municipio de Tuzla, Bosnia y Herzegovina.
 Lipnica (montaña) en Bosnia y Herzegovina.
 Lipnica, un pueblo cerca de Zagreb, Croacia.
 Lipnica (Knić), un pueblo en el municipio de Knić, Serbia.
 Lipnica (Loznica), un pueblo en el municipio de Loznica, Serbia.
 Leibnitz, Austria, una ciudad de Estiria que se llama Lipnica en esloveno. 
 Lipnica Zagorska, una localidad de Croacia en el municipio de Tuhelj, condado de Krapina-Zagorje.